Ilirska akademija se može odnositi na:

Ilirska akademija u Rimu
Ilirska akademija u Splitu